Davis Cup 2008 byl 97. ročníkem této nejdůležitější týmové soutěže mužů. 16 týmů se účastnilo bojů ve Světové skupině a více než sto dalších hrálo v nižších skupinách. 

První zápasy se odehrály 8. až 10. února. Poslední finálový zápas se konal 21. až 23. listopadu v Argentině, která v domácím prostředí podlehla Španělsku 1:3. Pro Španělsko to byl třetí daviscupový titul.

Světová skupina 2008

Pavouk

Finále

Světová skupina – Baráž 

 Datum: 19.–21. září 2008
Osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny se střetlo s osmi týmy, které do baráže postoupily z prvních skupin. Nasazení týmů bylo dáno podle žebříčku Davis Cupu ze 14. dubna 2008.

 Chile, Chorvatsko, Nizozemsko a Švýcarsko postoupily do Světové skupiny pro rok 2009.
 Rakousko, Izrael, Rumunsko a Srbsko zůstávají ve Světové skupině pro rok 2009.
 Austrálie, Brazílie, Indie, a Slovensko zůstávají v 1. skupině pro rok 2009.
 Belgie, Velká Británie, Peru a Jižní Korea sestupují do 1. skupiny pro rok 2009.

Americká zóna

1. skupina 

  Brazílie – postup do baráže o Světovou skupinu
  Chile – postup do baráže o Světovou skupinu
  Kanada
  Kolumbie
  Mexiko – sestup do 2. skupiny pro rok 2009
  Uruguay

2. skupina 

  Bahamy
  Bolívie – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Dominikánská republika
  Ekvádor – postup do 1. skupiny pro rok 2009
  Nizozemské Antily
  Paraguay
  Salvador – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Venezuela

3. skupina 

  Aruba – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
  Barbados
  Guatemala – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Honduras
  Jamajka – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Panama – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
  Portoriko
 Odstoupení:  Kuba

4. skupina 

  Americké Panenské ostrovy
  Bermudy
  Haiti – postup do 3. skupiny pro rok 2009
  Kostarika – postup do 3. skupiny pro rok 2009
 Odstoupení:  Trinidad a Tobago

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina 
 
  Austrálie – postup do baráže o Světovou skupinu
  Filipíny – sestup do 2. skupiny pro rok 2009
  Indie – postup do baráže o Světovou skupinu
  Japonsko
  Kazachstán
  Thajsko
  Tchaj-wan
  Uzbekistán

2. skupina 

  Čína – postup do 1. skupiny pro rok 2009
  Hongkong
  Indonésie
  Kuvajt
  Libanon – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Nový Zéland
  Oceánie – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Omán

3. skupina 

  Írán
  Malajsie – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Pákistán – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Spojené arabské emiráty – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
  Srí Lanka
  Sýrie
  Tádžikistán
  Vietnam – sestup do 4. skupiny pro rok 2009

4. skupina 

  Bahrajn
  Bangladéš
  Brunej
  Irák
  Jordánsko
  Katar
  Mongolsko
  Myanmar
  Saúdská Arábie – postup do 3. skupiny pro rok 2009
  Singapur – postup do 3. skupiny pro rok 2009
  Turkmenistán

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina 

  Bělorusko
  Gruzie – sestup do 2. skupiny pro rok 2009
  Chorvatsko – postup do baráže o Světovou skupinu
  Itálie
  Lotyšsko – sestup do 2. skupiny pro rok 2009
  Makedonie
  Nizozemsko – postup do baráže o Světovou skupinu
  Polsko
  Slovensko – postup do baráže o Světovou skupinu
  Švýcarsko – postup do baráže o Světovou skupinu

2. skupina 

  Alžírsko
  Dánsko
  Egypt
  Finsko
  Irsko
  Jihoafrická republika – postup do 1. skupiny pro rok 2009
  Kypr
  Lucembursko – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Maďarsko
  Maroko – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Monako
  Portugalsko
  Řecko – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Slovinsko
  Tunisko – sestup do 3. skupiny pro rok 2009
  Ukrajina – postup do 1. skupiny pro rok 2009

3. skupina

Plovdiv, Bulharsko 

  Bulharsko – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Côte d'Ivoire – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
  Černá Hora – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Madagaskar
  Turecko
  Zimbabwe – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
 Odstoupení:  Botswana a  Nigérie

Jerevan, Arménie 

  Andorra
  Arménie – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
  Bosna a Hercegovina
  Estonsko
  Ghana – sestup do 4. skupiny pro rok 2009
  Litva – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Moldávie – postup do 2. skupiny pro rok 2009
  Norsko

4. skupina 

  Island – postup do 3. skupiny pro rok 2009
  Namibie – postup do 3. skupiny pro rok 2009
  Rwanda – postup do 3. skupiny pro rok 2009
  San Marino – postup do 3. skupiny pro rok 2009
 Odstoupení:  Libye,  Malta a  Mauritius

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky Davis Cupu

 
Tenis v roce 2008